James Mathews  (1805–1887) – amerykański polityk, kongresmen z Ohio
 James Mathews (1865–1934) – australijski polityk, deputowany z Melbourne Ports
 James Mathews (1968–1992) – australijski rugbysta

Zobacz też 
 James Matthews